Royal Rumble (2010) — 23-е в истории рестлинг-шоу Royal Rumble, организованное World Wrestling Entertainment (WWE). Оно состоялось 31 января 2010 года на «Филипс-арене» в Атланте, Джорджия.

Кроме самой «Королевской битвы» состоялись также 5 поединков в которых были разыграны 5 чемпионских титулов: чемпиона ECW, чемпиона Соединённых Штатов WWE, чемпиона WWE, женского чемпион WWE, чемпион мира в тяжёлом весе. На самом шоу присутствовало 16 697 человек, а посмотрело по платным кабельным каналам примерно 490 000 человек.

Результаты

Королевская битва 

Оранжевым  показаны игроки бренда Raw, голубым  показаны рестлеры SmackDown!, фиолетовым  показаны звезды ECW

Ссылки 
 Official Royal Rumble website
 Official Royal Rumble microsite

Спортивные соревнования в Атланте